Divisió de Jullundur o Divisió de Jalandhar
 Districte de Jullundur o districte de Jalandhar
 Jullundur o Jalandhar, ciutat pakistanesa